Kim Dzsiszu (1993), dél-koreai színművész
Kim Dzsiszu (1995), dél-koreai énekesnő